Balıkesir (district), een district van Turkije
Balıkesir (provincie), een provincie van Turkije
Balıkesir (stad), een stad in Turkije